Калеш бре Анѓо () — македонская народная песня, восходящая ко временам существования Османской империи. Исполняется всегда дуэтом мужчины и женщины: мужчина исполняет первые три куплета, женщина — последний, четвёртый.

Сюжет 
Песня написана на старом македонском языке со множеством архаизмов и турецких заимствований. По сюжету, османский турок поёт серенаду, сопровождаемую игрой на танбуре, обращаясь к юной девушке с кожей оливкового цвета по имени Анджа (), предлагая ей стать своей женой и обещая богатую жизнь: много золота и жемчуга. В обмен на это он предлагает ей принять ислам и стать «анамой» (от  — жена в гареме). Анджа гордо отказывается, не желая предавать свободу, народ и христианскую веру в обмен на турецкие дары. Есть как минимум два варианта этой песни.

В устном народном творчестве Македонии есть история, на основе которой и была основана песня: в Мариово вспыльчивый турок пытался соблазнить христианскую девушку Анджу благодаря своей силе и красоте, но, получив отказ, попытался украсть её и насильно обратить в ислам. Анджа спрыгнула со скалы, предпочтя смерть позору. В 1958 году македонский писатель Стале Попов написал по мотивам этой легенды книгу «Анджа с оливковой кожей» ().

Исполнения и записи 
Песня исполнялась множеством народных певцов Республики Македония и всей СФРЮ. Существуют версии в классическом, джазовом, популярном и рок-вариантах. Известными исполнителями были Даница Обренич, Эсма Реджепова, Горан Брегович, Тоше Проески, Азра, Лаза Ристовки из группы Bijelo Dugme и многие другие. Песня звучала в фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта» и фильме Ларри Чарльза «Борат», однако в официальном саундтреке к фильму «Борат» её нет.

Текст

См. также 
 Музыка Республики Македонии

Примечания

Ссылки

Аудио 
 В исполнении Виолеты Томовской
 В исполнении Тоше Проеского

Видео 
 

Народные песни Северной Македонии